Стракоша () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стракоша, Томас (род. 1995) — албанский футболист, вратарь клуба «Лацио». 
 Стракоша, Фото (род. 1965) — албанский футболист, игравший на позиции вратаря.